Casey Jones kan avse:

 Casey Jones, känd amerikansk lokförare
 Casey Jones, seriefigur inom Teenage Mutant Ninja Turtles
 Casey Jones, amerikansk musikgrupp inom straight edge hardcore
 Casey Jones & the Governors, brittisk musikgrupp under 1960-talet